Manali es el nombre de las siguientes localidades de la India:

Manali, en el distrito de Kullu (Himachal Pradesh). 
Manali, ciudad del estado de Tamil Nadu.